

Astronomia 
 Polaris (α UMi / α Ursae Minoris) – sistema stellare triplo situato nella costellazione dell'Orsa Minore e attuale stella polare del nord
Polaris Australis o Sigma Octantis (σ Oct/σ Octantis) – stella della costellazione dell'Ottante e attuale stella polare del sud

Altro
 Stella Polare – nave di esplorazione polare
 Stella Polare – yacht da regata della Marina Militare
 Stazione di Stella Polare – stazione ferroviaria della Ferrovia Roma-Lido
 Stella Polare – romanzo del 1989 di Martin Cruz Smith